Мор:
 Мор — то же, что эпидемия.
 Мор — река в Республике Коми.
 Мор (Утопия) — компьютерная игра студии Ice-Pick Lodge (Россия, 2005).
 Мор — компьютерная игра 2019 года, расширенный ремейк игры «Мор (Утопия)».
 Мор — персонаж книг Терри Пратчетта.

Топонимы 
 Мор — горный массив в Провансе.
 Мор — высокогорная равнина в Индии.
 Мор, или Маюракши () — главная река Западной Бенгалии, правый приток Хугли.
  — город в медье Фейер (Венгрия), древний центр виноделия.
 Мор () — кантон во Франции, в регионе Овернь, департамент Канталь.
 Мор () — коммуна в департаменте Канталь, центр кантона Мор.
 Мор () — коммуна в департаменте Атлантические Пиренеи (Франция).

Имя 

 Мор () — венгерское имя, краткая форма имени Мориц.
 Мор ап Кенеу (около 420—470) — правитель королевства Эбрук.
 Мор ап Оуайн (ум. 450) — правитель Средне-Южного Уэльса.
 Йокаи, Мор (1825—1904) — венгерский писатель.
 Тан, Мор (1828—1899) — венгерский художник.
 Перцель, Мор (1811—1899) — венгерский генерал, один из лидеров Венгерской революции 1848 года.

Фамилия 
 Мор, Антонис (ок. 1519—1576 или 1577) — нидерландский живописец XVI века.
 Мор, Арно (1910—2001) — немецкий художник и график.
 Мор, Генри (1614—1687) — английский философ, профессор богословия и философии в Кембридже.
 
 Мор, Герман (1830—1896) — немецкий дирижёр, музыкальный педагог и композитор.
 Мор, Джей (род. 1970) — американский актёр, пародист и артист разговорного жанра.
 Мор, Долан (род. 1968) — кубинский поэт и прозаик.
 Мор, Иоганн (1916—1943) — немецкий офицер-подводник, участник Второй мировой войны.
 Мор, Йозеф (1792—1848) — австрийский католический священник, автор слов рождественского гимна «Тихая ночь».
 Мор, Карл Фридрих (1806—1879) — немецкий химик и фармацевт.
 Мор, Кеннет (1914—1982) — английский актёр.
 Мор, Кристиан Отто (1835—1918) — немецкий учёный в области строительной механики и сопротивления материалов.
  — немецкий писатель и поэт.
 Мор, Мальте (род. 1986) — немецкий прыгун с шестом.
 Мор, Николя (род. 1980) — президент АвтоВАЗа.
 Мор, Рина (род. 1956) — Мисс Вселенная 1976 года.
 Мор, Роберт (1909—1989) — немецкий юрист, руководитель гестапо в Дармштадте.
 Мор, Сергей Ярославович (род. 1969) — казахский и российский пауэрлифтер.
 Мор, Стефан (род. 1967) — немецкий шахматист, гроссмейстер (1989).
 Мор, Томас (1478—1535) — английский писатель и политик XVI века, католический святой.
 Мор, Труде (1902—1989) — первый лидер Союза немецких девушек.
 Мор, Ханна (1745—1833) — английская писательница.
 Мор, Хэл (1894—1974) — американский кинооператор.
 
 Мор, Эмре (род. 1997) — турецкий футболист.
 Мор, Якоб (1740—1793) — шотландский художник-пейзажист.
 Мор, Яков Георгиевич (1840—1914) — российский педагог, тайный советник.
 Мор Дам, Петер (1898—1968) — фарерский государственный деятель, премьер-министр Фарерских островов
 Михевц-Мор, Нарциса (род. 1972) — словенская шахматистка.

Аббревиатура 
 МОР — Международная организация по разоружению
 МОР — Международная организация работодателей
 МОР — морской оборонительный район

См. также 
 Мур (значения)
 Моор (значения)
 Мора (значения)

Примечания